Almagreira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Almagreira (Pombal)
 Almagreira (Vila do Porto)